Espansiva kan henvise til flere artikler:

Espansiva (byggesystem) – bygge- og komponentsystem udviklet af den danske arkitekt Jørn Utzon.
Sinfonia Espansiva – tredje symfoni af den danske komponist Carl Nielsen.